Cortex kan syfta på:

 Cortex – det yttre skiktet av storhjärnan, se hjärnbark
 Cortex (musikgrupp) – ett rockband från Göteborg
 Cortex (växtanatomi) – en del av barken
 Cortex renalis – en del av njuren, se njurbark
 ARM Cortex – en familj av processor familj i processorarkitekturen ARM
 Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex – ett plattformsspel som har utvecklats av Traveller's Tales
 Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back – ett plattformsspel till tv-spelskonsollen PlayStation